Касьяненко — фамилия.

Известные носители 
 Касьяненко, Анатолий Иванович (род. 1942) — украинский дипломат.
 Касьяненко, Василий Игнатьевич (1924—1997) — советский и российский историк, член-корреспондент АН СССР.
 Касьяненко, Владимир Григорьевич (1901—1981) — украинский советский морфолог, зоолог и анатом, академик АН УССР.
 Касьяненко, Евгений Леонидович (род. 1965) — советский и российский футболист.
 Касьяненко, Евгения Карповна (1917—2003) — советская деятельница системы образования, педагог, Герой Социалистического Труда.
 Касьяненко, Инга Владимировна (род. 1924) — советский учëный-медик. Лауреат Государственной премии УССР.
 Касьяненко, Фёдор Дмитриевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.